Barrio de Santa Cruz kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Barrio de Santa Cruz, Veracruz, ort, Tonayán, 
 Barrio de Santa Cruz, Delstaten Mexiko, ort, San José del Rincón, 

Robotskapade Mexikoförgreningar